Avdylaj ist der Familienname folgender Personen:
 Albulena Avdylaj (* 2000), österreichische Cricketspielerin
 Elvira Avdylaj (* 1998), österreichische Cricketspielerin
 Rezarta Avdylaj (* 1985), österreichische Cricketspielerin
 Valentina Avdylaj (* 2002), österreichische Cricketspielerin